Pisarzowice (powiat Kamiennogórski)
 Pisarzowice (powiat Lubański)